Mycerinus kan syfta på:

 Mycerinus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Mycerinus (växter) – ett släkte av växter